Das Repräsentantenhaus von South Carolina (South Carolina House of Representatives) ist das Unterhaus der South Carolina General Assembly, des von der Verfassung des US-Bundesstaates South Carolina für die Gesetzgebung vorgesehenen und aus zwei Kammern bestehenden Parlaments. Die zweite Kammer bildet der Senat von South Carolina, das Oberhaus. Dem Repräsentantenhaus gehören 124 Abgeordnete an, die alle zwei Jahre neu gewählt werden. Die Wahlen finden zum gleichen Zeitpunkt wie die Wahlen zum Kongress der Vereinigten Staaten statt. Im Gegensatz zu vielen anderen Parlamenten sitzen die Abgeordneten nicht nach Parteizugehörigkeit im Parlament zusammen.  Stattdessen ist die Sitzordnung nach den vertretenen Wahlkreisen (Countys) gegliedert.

Der Sitzungssaal des Repräsentantenhauses befindet sich gemeinsam mit dem Senat im South Carolina State House in der Hauptstadt Columbia.

Zusammensetzung nach der Wahl im Jahr 2010

Zusammensetzung des Repräsentantenhauses in der Vergangenheit 

(a) 21 Abgeordnete gehörten der Union Reform Party of South Carolina an, die restlichen drei Abgeordnete waren nicht parteigebundene Politiker aus Anderson. Zwei Abgeordnete der Union Reform Party aus Chesterfield wurden später durch Republikaner abgelöst,
(b) Alle 33 Abgeordnete waren Mitglieder der Conservative Party of South Carolina.

Literatur

Weblinks 
 Repräsentantenhaus von South Carolina (engl.)
 Project Vote Smart − Repräsentantenhaus von South Carolina (engl.)

South Carolina General Assembly
South Carolina, Repräsentantenhaus
Columbia (South Carolina)
Organisation (Richland County, South Carolina)